Ботані́чний сад Жене́ви () — ботанічний сад у місті Женева (Швейцарія).

Історія 
Ботанічний сад Женеви був заснований в 1817 році за сприяння видатного швейцарського ботаніка Огюстена Пірама Декандоля на території нинішнього Парку Бастіонів. У 1904 році заклад було перенесено на нове місце поблизу Палацу Націй, де він знаходиться і досі.

Колекція 
Площа насаджень становить 28 га. В колекції Ботанічного сада Женеви зібрані понад 12 000 видів рослин. Гербарій закладу (міжнародний код G) містить понад 6 мільйонів зразків рослин, це один із найбільших гербаріїв у світі, тут зібрані зразки рослин і грибів із усього світу, але найбільш — із Середземномор'я, Близького і Середнього Сходу, Південної Америки та Європи.

Сад розділений на кілька тематичних секцій — дендрарій, альпійську гірку, сад лікарських рослин, сад культурних рослин, оранжереї.

Галерея

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ботанічного саду  

Ботанічні сади Швейцарії
Засновані 1817
Женева